Cestující může být:
 cestující – osoba která cestuje
 obchodní cestující

filmy
 Cestující (film, 2008) – americko-kanadský film z roku 2008
 Cestující bez zavazadel (film, 1943) – francouzský film z roku 1943 
 Cestující bez zavazadel (film, 1998) – český televizní film z roku 1998
 Cestující v dešti – francouzsko-italský film z roku 1969
 Cestující ze Sans-Souci – francouzský film z roku 1982
 Nebezpečný cestující – francouzsko-italský film z roku 1976 
 Obchodní cestující (film, 1968) – americký černobílý nezávislý film z roku 1968
 Smrt obchodního cestujícího (film, 1951) – americký film oceněn čtyřmi Zlatými glóby László Benedeka
 Smrt obchodního cestujícího (film, 1966) – americký TV film. Režie: Alex Segal hrají: George Segal, Gene Wilder
 Smrt obchodního cestujícího (film, 1985) – americko-německý TV film oceněn Zlatým glóbem Volkera Schlöndorff
 Smrt obchodního cestujícího (film, 2000) – americký TV film oceněn Zlatým glóbem režiséra Kirka Browninga

Externí odkazy